Résultats détaillés de l'édition 1983 du tournoi de tennis professionnel Open d'Australie. Disputée sur herbe, l'édition est remportée par le Suédois Mats Wilander chez les hommes et par la Tchécoslovaque (naturalisée américaine) Martina Navrátilová chez les femmes.

Faits marquants 
1983 marque un tournant pour l'Open d'Australie qui commence à mériter son appellation de tournoi du Grand Chelem puisque les meilleurs joueurs du monde décident désormais d'y participer malgré le long déplacement que cela implique à l'approche des fêtes de fin d'année. Ivan Lendl et John McEnroe s'y inscrivent tout comme Mats Wilander dont l'objectif était initialement de se préparer pour la finale de la Coupe Davis, prévue quelques jours plus tard sur le site même de ces internationaux d'Australie. Une préparation réussie au-delà de toute espérance, Wilander écartant successivement le double tenant du titre Johan Kriek, puis les deux meilleurs joueurs au classement mondial McEnroe et Lendl. Ce dernier échoue pour la quatrième fois en finale d'un tournoi du grand chelem, pour aucune victoire.

Chez les femmes, en l'absence de sa grande rivale Chris Evert, Martina Navrátilová dispute sa quatrième finale en simple et remporte aisément son deuxième titre après celui obtenu en 1981, cette fois-ci aux dépens de sa compatriote Kathy Jordan.

Palmarès

Simple messieurs

Têtes de série

Tableau final

Double messieurs

Tableau final

Simple dames

Têtes de série

Tableau final

Double dames

Têtes de série

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames des Internationaux d'Australie
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux d'Australie
 Palmarès du double dames des Internationaux d'Australie
 Palmarès du double messieurs des Internationaux d'Australie
 Palmarès du double mixte des Internationaux d'Australie
 Saison 1983 de l'ATP
 Saison 1983 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
  Site de l'ATP

Navigation 

1983
Australie
Australie
Tennis en Australie en 1983
Tennis en novembre 1983
Tennis en décembre 1983